Jean-Henri Dondelinger ist der Name folgender Personen:
* Jean-Henri Dondelinger (1753–1816), Luxemburger Industrieller, Politiker und Bürgermeister von Echternach
 Jean-Henri Dondelinger (1786–1850), Sohn von Jean-Henri Dondelinger sen., Industrieller und Lokalpolitiker

Siehe auch:
 Jean Dondelinger